Portage megye (Ohio)
Portage megye (Wisconsin)